Восточный округ — административная единица города Белгорода. До 1993 года — Свердловский район.

География 
Восточный округ Белгорода включает 210 улиц, переулков и проспектов, 325 предприятий промышленности, строительства и транспорта, 69 образовательных учреждений.

Население

История 
В 1973 году в городе было образовано два района, в том числе Свердловский, переименованный в 1993 году в Восточный округ.

Экономика

Энергетика 
В восточном округе имеются тепловые станции, обеспечивающие электрической энергией и теплом промышленные предприятия и население города, входящие в состав ОАО «Квадра».

Торговля 
На территории округа находятся крупные торговые комплексы, универмаги и гипермаркеты.

В восточном округе действуют такие торговые сети как «Пятёрочка», «Магнит», «Эльдорадо». Открыты гипермаркеты , «Лента», ТРЦ «Рио», ТЦ «Аэробус» и др. На территории округа имеется 1 ресторан «McDonald’s».

Примечания 

Округа Белгорода
Появились в 1973 году в России